Lungsjön kan syfta på:
Lungsjön, Sollefteå kommun, liten ort ungefär 16 km utanför Ramsele i Ångermanland, 

Lungsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lungsjön, Västergötland, sjö i Varbergs kommun, 
Lungsjön, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (58,2 ha)
Lungsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (3,53 km²)
Lungsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,32 km²)
Lungsjön, Sollefteå kommun ligger vid denna sjö.

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn